Кристина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас-Альтас. Занимает площадь 16 км². Население — 561 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса